Gârdești se poate referi la:

 Gârdești, Teleorman
 Gârdești, Vaslui

Vezi și 
 Gârda (dezambiguizare)